En Pologne, Szczepanów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Szczepanów, un village de la powiat de Kamienna Góra
 Szczepanów, un village de la powiat de Środa Śląska
 Szczepanów, un village de la powiat de Świdnica

dans d'autres voïvodies
 Szczepanów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Szczepanów, un village de la voïvodie de Lubusz
 Szczepanów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Szczepanów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix